Місто:
 Тростянець — Сумська область, Тростянецький район

Селище міського типу:
 Тростянець — Вінницька область, Тростянецький район

Села:
 Тростянець — Вінницька область, Тиврівський район
 Тростянець — Вінницька область, Ямпільський район
 Тростянець — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Тростянець — Закарпатська область, Рахівський район
 Тростянець — Івано-Франківська область, Калуський район
 Тростянець — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Тростянець — Львівська область, Золочівський район
 Тростянець — колишнє село, Львівська область, Яворівський район
 Тростянець — Львівська область, Стрийський район
 Тростянець (Тростянець Перший) — Одеська область, Роздільнянський район (до 17.07.2020 Великомихайлівський район)
 Тростянець — Рівненська область, Дубенський район
 Тростянець — Рівненська область, Рівненський район
 Тростянець — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район
 Тростянець — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Тростянець — Хмельницька область, Городоцький район
 Тростянець — Хмельницька область, Славутський район
 Тростянець — Черкаська область, Канівський район
 Тростянець — Чернігівська область, Срібнянський район
 Тростянець — село в Польщі, Підкарпатське воєводство, Бещадський повіт

Селище:
 Тростянець — Чернігівська область, Ічнянський район

Річки:
 Тростянець (Тростянка) — річка в Україні, права притока р. Південний Буг (Вінницька область)
 Тростянець — річка в Україні, права притока р. Коритна (→ права притока р. Русава, бас. Дністра; с. Тростянець), Вінницька область;
 Тростянець — річечка (потік), права притока Брустурянки (басейн Дунаю; с. Лопухів), Закарпатська область
 Тростянець — річечка, права притока Ріки (басейн Дунаю; с. Вучкове), Закарпатська область
 Тростянець — річечка (потік), права притока Тересви (басейн Дунаю; с. Красна), Закарпатська область
 Тростянець — річечка, ліва притока Дубівця або, безпосередньо права Пруту (басейн Дунаю; с. Тростянець), Івано-Франківська область
 Тростянець — ліва притока р. Здвиж (притоки р. Тетерів, бас. Дніпра; в околицях с-ща Бородянка), Київська область;
 Тростянець — права притока р. Золочівка (лівої притоки р. Західний Буг, бас. Вісли; с. Тростянець), Львівська область
 Тростянець — річка в Україні, права притока р. Ягорлик (бас. Дністра), Одеська область і Придністров'я;
 Тростянець — ліва притока р. Смотрич (бас. Дністра; с. Тростянець), Хмельницька область;
 Тростянець — річечка, ліва притока Кабени/Глинниці (басейн Дунаю; с. Драчинці), Чернівецька область
 Тростянець — річечка (потік), права притока Кам'яної Коровії (басейн Дунаю; с. Великий Кучурів), Чернівецька область
 Тростянець — права притока р. Лисогір (лівої притоки р. Удай, бас. Дніпра; с. Тростянець, с-ще Тростянець), Чернігівська область;

Парки:
 Тростянець — дендрологічний парк Центрального республіканського ботанічного саду АН України (нині Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України), на території Ічнянського району Чернігівської області (1831 р., 204 га; вважався одним з багатющих парків Радянського Союзу; росте понад 400 видів та форм дерев і чагарників, серед яких трапляються екзотичні)
 Тростянецький парк — у Сумській області

Залізничні станції:
 Тростянець-Подільський
 Тростянець-Смородине

Примітки

Див. також 
 Малий Тростянець
 Великий Тростянець
 Тростянець Другий (Новопетрівка)
 Тростянчик
 Тростинка
 Тростинська Новоселиця
 Тростянка
 Тростяниця
 Тростянці